В парному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Ніколь Брандтке 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Ніколь Брандтке (фінал)
 Відсутня
 Ізабель Демонжо /  Мая Кідовакі (півфінал)

 Андреа Стрнадова /  Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Відсутня
 Ніколе Крейгер-Ягерман /  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Луїс Філд /  Ліз Грегорі (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International